Салехард — місто в Росії.
 Салехард (аеропорт)